Клевцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Клевцы — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Клевцы — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Клевцы — деревня в Нелидовском районе Тверской области.